Фрідеріке Майрекер (, , Відень — 4 червня 2021, там само) — австрійська поетеса в жанрах конкретної поезії та верлібру, радіоп'єси.

Життєпис 
Народилася 20 грудня 1924 року у Відні. 1939 року почала писати літературні твори. 1946 року — перша публікація Майрекер у часописі «План». У 1956 році вийшла перша збірка поезії «Ларіфарі: конфузна книжка». З 1946 до 1969 року працювала вчителькою англійської мови в середніх школах Відня. З 1969 року вийшла в неоплачувану відпустку, щоб зайнятися виключно письменницькою творчістю.

1954 року одружилася з австрійським поетом-експериментатором Ернстом Яндлем, з яким жила разом до його смерті в 2000 році. Разом з Яндлем написала низку радіоп'єс.

2008 року вийшов документальний фільм про життя і творчість Фрідеріке Майрекер під назваю «Писати й мовчати» ().

Проживаєла у Відні.

Творчість 
Творчість Майрекер займає особливе місце серед експериментальної літератури 1960-их років. Майрекер вважають представницею конкретної поезії. Її стиль розвинувся під впливом творчості Макса Бенсеса та поетики сюрреалізму. Майрекер відома насамперед як поетеса, хоча її проза та радіоп'єси також мали успіх у читачів і критиків. Проза Майрекер носить автобіографічний характер. Щоправда, на думку літературознавців, твори Майрекер важко підпасувати до традиційних жанрів. Після ранніх збірок, багатих образністю й описами інтимних переживань, Майрекер звернулася до традиції автоматичного письма, виробленої сюрреалістами. Процес написання творів Майрекер можна простежити у її збірці «Магічні листки» (, 1983). Майрекер вдається до гри з поетичним матеріалом, до монтажу й варіації образів і мотивів, виходячи за рамки традиційного синтаксису. Одною з найвідоміших книг поетеси є збірка «Подорож черед ніч» (1984). У цій збірці, заголовок якої нагадує роман Луї-Фердинанда Селіна, Майрекер зібрала прозові уривки, перекази снів, спогади, написані протягом сорока років. Майрекер також є авторкою деяких дитячих книжок. Твори Майрекер перекладено багатьома мовами світу.

Свій творчий метод Майрекер описує таким чином:
.

Почесні звання 
3 червня 2015 року їй було присвоєно звання «Почесний громадянин Відня».

Вибрані твори

Лірика і проза 
 Larifari: Ein konfuses Buch, Wien: Bergland 1956. (= Neue Dichtung aus Österreich, Band 18)
 Tod durch Musen. Poetische Texte. (Mit einem Nachwort von Eugen Gomringer) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1966 TB Luchterhand 1973. ISBN 3-472-61126-X
 Minimonsters Traumlexikon: Texte in Prosa (Mit einem Nachwort von Max Bense), Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1968.
 Fantom Fan, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1971. ISBN 3-498-04231-9
 Sinclair Sofokles der Baby-Saurier. Mit farbigen Illustrationen von Angelika Kaufmann, Wien und München: Jugend-und-Volk-Verlagsgesellschaft 1971. ISBN 3-8113-1240-5 NA Residenz 2004. ISBN 978-3-85326-287-0
 Arie auf tönernen Füszen. Metaphysisches Theater. Neuwied und Darmstadt: Luchterhand 1972. (= Sammlung Luchterhand 82)
 Blaue Erleuchtungen. Erste Gedichte, Düsseldorf: Eremiten-Presse 1973. ISBN 3-87365-041-X NA Eremiten 1995 ISBN 978-3-87365-296-5
 je ein umwölkter gipfel. Erzählung. Darmstadt und Neuwied: Luchterhand 1973. ISBN 3-472-86327-7
 meine träume, ein flügelkleid, Düsseldorf: Eremiten-Presse 1974. ISBN 3-87365-077-0
 In langsamen Blitzen, Berlin: Literarisches Colloquium 1974. ISBN 3-920392-43-4 (= LCB-Edition 36)
 Augen wie Schaljapin bevor er starb, mit Illustrationen von Peter Pongratz, Dornbirn: Vorarlberger Verlagsanstalt 1974.
 Das Licht in der Landschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1975. ISBN 3-518-03626-2
 schriftungen oder gerüchte aus dem jenseits. Texte und Zeichnungen, Pfaffenweiler: Pfaffenweiler Presse 1975. ISBN 3-921365-01-5
 Fast ein Frühling des Markus M.. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976. ISBN 3-518-03629-7
 Heisse Hunde. Mit Graphiken von Ernst Jandl, Pfaffenweiler: Pfaffenweiler Presse 1977. ISBN 3-921365-10-4
 rot ist unten, Wien und München: Jugend und Volk 1977. ISBN 3-8113-6600-9
 Heiligenanstalt, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1978. ISBN 3-518-03619-X
 Schwarmgesang: Szenen für die poetische Bühne, Berlin: Rainer 1978. ISBN 3-88114-022-0
 jardin pour friedericke mayröcker, Neue Texte 20/21: Linz 1978.
 Ausgewählte Gedichte: 1944—1978, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979. ISBN 3-518-03618-1
 Ein Lesebuch. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Gisela Lindemann. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979. 3-518-37048-0 (= Suhrkamp Taschenbuch 548)
 Tochter der Bahn, Düsseldorf: Eremiten-Presse 1979. ISBN 3-87365-123-8
 Pegas, das Pferd, Basel: Schroedel 1980. ISBN 3-507-95109-6
 Die Abschiede, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1980. ISBN 3-518-03617-3
 Schwarze Romanzen, Gedichtzyklus mit Offsetlithographien von Max Weiler), Pfaffenweiler: Pfaffenweiler Presse 1981. ISBN 3-921365-48-1
 Gute Nacht, guten Morgen. Gedichte 1978—1981, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982. ISBN 3-518-03521-5
 Ich, der Rabe und der Mond, Graz: Droschl 1982. ISBN 3-85420-020-X
 Das Anheben der Arme bei Feuersglut, Gedichte und Prosa, Auswahl und Nachwort von Heinz F. Schafroth, Stuttgart: Reclam 1984. ISBN 3-15-008236-6
 Magische Blätter I. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983. ISBN 3-518-11202-3 (= Edition Suhrkamp 1202)
 Reise durch die Nacht, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984. ISBN 3-518-04700-0
 Rosengarten (mit einer Radierung von Maria Lassnig), Pfaffenweiler: Pfaffenweiler Presse 1984. ISBN 3-921365-71-6
 Das Herzzerreissende der Dinge, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985. ISBN 3-518-03568-1
 Configurationen (mit Hubert Aratym), Wien: Sonderzahl 1985. ISBN 3-85449-008-9
 Winterglück: Gedichte 1981—1985, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986. ISBN 3-518-02574-0
 Blauer Streusand. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Barbara Alms), Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987. ISBN 3-518-37932-1 (= Suhrkamp Taschenbuch 1432)
 Magische Blätter II. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987. ISBN 3-518-11421-2 (= Edition Suhrkamp 1421)
 Mein Herz, mein Zimmer, mein Name, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, ISBN 3-518-40127-0
 Gesammelte Prosa 1949—1975. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989. ISBN 3-518-40189-0
 Zittergaul, Gedichte und 12 Zeichnungen, Ravensburg: Maier 1989. ISBN 3-473-51723-2
 Umbra, der Schatten: das ungewisse Garten-Werk; Texte zu Arbeiten von Linde Waber, Wien: Hora 1989. ISBN 978-3-213-00028-9
 Stilleben, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, ISBN 3-518-40327-3
 Magische Blätter III. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987. ISBN 3-518-11646-0 (= Edition Suhrkamp 1646)
 Das besessene Alter: Gedichte 1986—1991. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1992. ISBN 3-518-40473-3
 Blumenwerk: ländliches Journal, Deinzendorf. Weitra: Bibliothek der Provinz 1992. ISBN 3-900878-72-2
 Gang durchs Dorf: Fingerzeig. Weitra: Bibliothek der Provinz 1992. ISBN 3-900878-73-0
 Veritas: Lyrik und Prosa 1950—1992. Herausgegeben von Elke Erb), Leipzig: Reclam 1993. ISBN 3-379-01474-5
 Nimbus der Kappe (mit Olaf Nicolai), Rudolstadt: Burgart-Presse 1993. ISBN 3-910206-09-3
 Betblumen: (ein) mein Lieblingstod. Zusammen mit Tobias Raphael Pils, Weitra: Bibliothek der Provinz 1993. ISBN 978-3-85252-016-2
 Lection. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994. ISBN 3-518-40638-8
 Das Licht in der Landschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994. ISBN 3-518-22164-7
 Magische Blätter IV. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995. ISBN 3-518-11954-0 (= Edition Suhrkamp 1954)
 Kabinett-Notizen nach James Joyce, mit Zeichnungen und einer Collage, Horn: Edition Thurnhof 1995. ISBN 3-900678-22-7
 Notizen auf einem Kamel: Gedichte 1991—1996, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996. ISBN 3-518-40799-6
 Das zu Sehende, das zu Hörende, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997. ISBN 3-518-40907-7
 brütt oder Die seufzenden Gärten, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998. ISBN 3-518-40994-8
 Benachbarte Metalle. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Thomas Kling), Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998. ISBN 3-518-12304-6) (= Bibliothek Suhrkamp 1304)
 Magische Blätter V. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999. ISBN 3-518-12138-3 (= Edition Suhrkamp 2138)
 Gesammelte Prosa 1949—2001, hrsg. von Klaus Reichert. Fünf Bände im Schuber. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001. ISBN 3-518-41299-X
 Magische Blätter I—V, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001. ISBN 3-518-41301-5
 Requiem für Ernst Jandl, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001. ISBN 3-518-41216-7
 Mein Arbeitstirol — Gedichte 1996—2001, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003. ISBN 3-518-41393-7
 Die kommunizierenden Gefäße, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003. ISBN 3-518-12444-7 (= Edition Suhrkamp 2444)
 Gesammelte Gedichte 1939—2003, Herausgegeben von Marcel Beyer), Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005. ISBN 3-518-41631-6
 Und ich schüttelte einen Liebling. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005. ISBN 3-518-41709-6
 Liebesgedichte. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Ulla Berkéwicz), Frankfurt am Main: Insel 2006. ISBN 3-458-34914-6 (= Insel Taschenbuch 3214)
 Magische Blätter VI. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2007. ISBN 3-518-12488-8 (= Edition Suhrkamp 2488)
 Paloma, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008. ISBN 978-3-518-41956-4
 Kassandra im Fenster, mit Bettina Galvagni und Mikael Vogel, bibliophile Ausgabe, Meran: Offizin S. 2008.
 Scardanelli, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009. ISBN 978-3-518-42068-3
 dieses Jäckchen (nämlich) des Vogel Greif. Gedichte 2004—2009 , Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009. ISBN 978-3-518-42106-2
 ich bin in der Anstalt. Fusznoten zu einem nichtgeschriebenen Werk, Berlin: Suhrkamp 2010. ISBN 978-3-518-42166-6
 vom Umhalsen der Sperlingswand, oder 1 Schumannwahnsinn, Berlin: Suhrkamp 2011. ISBN 978-3-518-42198-7
 ich sitze nur GRAUSAM da, Berlin: Suhrkamp 2012. ISBN 978-3-518-42283-0
 Von den Umarmungen, Berlin: Insel 2012. ISBN 978-3-458-19352-4

Радіоп'єси 
 Five Man Humanity / Fünf Mann Menschen, zus. mit Ernst Jandl, SWF 1968.
 Der Gigant, mit Ernst Jandl, WDR 1969.
 Arie auf tönernen Füßen, WDR 1969.
 Mövenpink oder 12 Häuser, RIAS 1969.
 Spaltungen, mit Ernst Jandl, WDR/SWF 1970.
 Anamnese oder Erinnerung an eine Vorgeschichte, SDR 1970.
 Botschaften von Pitt, SDR 1970.
 Gemeinsame Kindheit, mit Ernst Jandl, WDR 1971 (1970).
 für vier, SDR 1970.
 Tischordnung, WDR 1971.
 message comes, RB 1971.
 Schwarmgesang, SDR 1972.
 Gefälle, RIAS 1972.
 Bocca della Verità, ORF 1977 sowie Christoph Merian Verlag, Basel 2009, ISBN 978-3-85616-422-5
 Der Tod und das Mädchen, WDR 1977.
 Die Umarmung, nach Picasso, WDR 1986.
 Schubertnotizen oder das unbestechliche Muster der Ekstase.
 So ein Schatten ist der Mensch, RIAS/ORF/NDR/WDR 1982 (1983).
 Der Tod und das Mädchen, ORF 1985.
 Variantenverzeichnis oder Abendempfindung an Laura, ORF-HI Kunstradio 1988.
 Repetitionen, nach Max Ernst, WDR/NDR 1989.
 Nada. Nichts. SDR 1991.
 Obsession, BR 1993.
 Schubertnotizen oder Das unbestechliche Muster der Ekstase, WDR 1994.
 Die Hochzeit der Hüte, BR 1995.
 Das zu Sehende, das zu Hörende, ORF/BR/WDR/DLR 1997 (mit dem ORF-Hörspielpreis ausgezeichnet).
 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte oder Lied der Trennung, ORF-HI/WDR/BR 1999 .
 Will nicht mehr weiden. Requiem für Ernst Jandl, BR/ORF-HI 2001.
 Das Couvert der Vögel, u. a. mit Gerhard Rühm, WDR 2002.
 Die Kantate oder, Gottes Augenstern bist Du, BR/MaerzMusik/Berl.Fsp. 2003 (Regie und Musik: Wolfgang von Schweinitz).
 Gertrude Stein hat die Luft gemalt, DLF/ORF 2005.
 Kabinett-Notizen, nach James Joyce, HR 2008.
 Gärten, Schnäbel, ein Mirakel, ein Monolog, ein Hörspiel, ORF/SWR 2008 (mit dem ORF-Kritikerpreis ausgezeichnet).

Лібретто 
 Stretta, Musik: Wolfram Wagner. Uraufführung sirene Operntheater 2004

Українські переклади 
Українською мовою поезії Майрекер зі збірки «Добірні вірші» (1986) у перекладі Михайла Литвинця надруковані в антології «Двадцять австрійських поетів XX сторіччя».

 Фрідеріке Майрекер, поезії, в кн. «Двадцять австрійських поетів XX сторіччя», вид. Юніверс, Київ, 1998 — с. 169—174.

Примітки

Література 
 Verena Auffermann: Friederike Mayröcker — Man muss sein, wie man ist. In: Verena Auffermann, Gunhild Kübler, Ursula März, Elke Schmitter (Hg.): Leidenschaften. 99 Autorinnen der Weltliteratur. C. Bertelsmann, München 2009, S. 337—341, ISBN 978-3-570-01048-8.
 Theo Breuer: Friederike Mayröcker, usw., in: Theo Breuer: Aus dem Hinterland. Lyrik nach 2000, Edition YE, Sistig/Eifel 2005, ISBN 3-87512-186-4.
 Martin A. Hainz: Schwarze Milch zu schreiben. Paul Celan und Friederike Mayröcker. In: Weimarer Beiträge, Nr 52·1, 2006, S.5-19.
 Helga Kasper: Apologie einer magischen Alltäglichkeit. ZU  Mein Herz, mein Zimmer, mein Name. Innsbruck: AMOE 1999. ISBN 3-901064-21-4.
 Klaus Kastberger: 'Reinschrift des Lebens. Friederike Mayröckers Reise durch die Nacht. Wien, Köln und Weimar: Böhlau 2000. ISBN 3-205-99174-5
 In Böen wechselt mein Sinn. Zu Friederike Mayröckers Literatur. Herausgegeben von Klaus Kastberger und Wendelin Schmidt-Dengler: . Wien: Sonderzahl 1996. ISBN 3-85449-093-3'''
 Ralf B. Korte und Elisabeth Hödl: FM dj [reading reise durch die nacht]. Ein elektronischer Briefroman. 2004 AISTHESIS, ISBN 3-89528-402-5.
 Renate Kühn (Hg.):Friederike Mayröcker oder Das Innere des Sehens, Studien zu Lyrik, Hörspiel und Prosa, Bielefeld (Aisthesis) 2002, ISBN 3-89528-400-9.
 Edith A. Kunz:Verwandlungen — Zur Poetologie des Übergangs in der späten Prosa Friederike Mayröckers'', Göttingen (Wallstein) 2004, ISBN 3-89244-812-4.

Посилання 

 Mayröcker-Portal des Suhrkamp Verlags  — портал Майрекер на сайті видавництва Зуркамп
 Friederike Mayröcker Literaturhaus Wien — офіційна сторінка Дому літератури імені Фрідеріке Майрекер 
 Ausführlich verlinktes Werkverzeichnis — Бібліографія 

Австрійські поети
Австрійські драматурги
Австрійські письменники
Поетеси
Лібретисти
Уродженці Відня
Почесні громадяни Відня
Лауреати премії Георга Бюхнера
Лауреати премії Антона Вільдґанса